Гюрель:

 Гюрель, Айсель (1929—2008) — турецкая поэтесса-песенница и актриса.
 Гюрель, Озге (род. 1987) — турецкая актриса кино и телевидения, певица и филантроп.

См. также 
 Гюрсель